Jan Vilém Joseph Janaz Falcký, též zvaný Jan Wellem (19. dubna 1658, Düsseldorf – 8. června 1716, tamtéž), pocházel z mladší neuburské linie Wittelsbachů a byl od roku 1679 jako Jan Vilém II. vévodou jülišským a bergským a od roku 1690 také kurfiřt-falckrabě.

Jezuity vychovaný Jan Vilém převzal 2. září 1690 kurfiřtskou hodnost po svém otci. Nesídlil ovšem v Heidelbergu, který byl notně poškozen za devítileté války, nýbrž v Düsseldorfu. Na jeho počest se od roku 1955 jedno z tamních náměstí jmenuje Jan-Wellem-Platz. 29. září 1708 obnovil Jan Vilém Řád svatého Huberta.

Manželství a potomci 
Jan Vilém se oženil 25. října 1678 ve Vídeňském Novém Městě s arcivévodkyní Marií Annou Habsburskou (1654–1689), dcerou císaře Ferdinanda III. Ta mu porodila dva syny, kteří však oba zemřeli v den svého narození (v roce 1683 a 1686).

Podruhé se Jan Vilém oženil 5. června 1691 v Ulmu s toskánskou princeznou Annou Marií Louisou (1667–1743), dcerou velkovévody Cosima III. Toto manželství zůstalo bezdětné.

Vývod z předků

Externí odkazy 
 

Jan Vilém Falcký
Jan Vilém
Vévodové z Jülichu
Vévodové z Bergu
Narození v roce 1658
Narození 19. dubna
Narození v Düsseldorfu
Úmrtí 8. června
Úmrtí v roce 1716
Úmrtí v Düsseldorfu
Pohřbení v Düsseldorfu
Muži